de familie (Tjarda) van Starkenborgh
 de borg Starkenborgh (Groningen)
 de stins Starkenborgh (Friesland)
 de buurt Van Starkenborgh (buurt) in de Groningse wijk De Hunze